Mainard peut désigner :
 Mainard, archevêque de Rouen de 762 à environ 820 ;
 Mainard, évêque du Mans de 940 à 960 ;
 Mainard, évêque de Troyes de 1034 à 1049 puis archevêque de Sens de 1049 à 1062.